Lucumí puede hacer referencia a:
 El culto lucumí o santería.
 El lucumí, lengua litúrgica del anterior.